Smirnov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nikolai Vasilievici Smirnov (n.1900- d.1966) - matematician sovietic, statistician, membru - corespondent al AS din URSS, Laureat al Premiului d Stat din URSS ( 1951).
 Pavel Petrovici Smirnov ( 1882- 1947) - istoric sovietic și rus, profesor, Laureat al Premiului de Stat din URSS.
 Vladimir Aleksandrovici Smirnov (n.1936)- astronom și istoric sovietic și ucrainean , autor al unei istorii a orașului Odesa in 5 volume, intitulate "Un recviem al secolului XX" ( Реквием ХХ го века).
 Vladimir Ivanovici Smirnov( 1910- 1988) - matematician sovietic, academician, Erou al muncii socialiste, autor al unui curs de matematici superioare în 5 volume.